Бондаренко Елена:
 Бондаренко, Елена Анатольевна (род. 1974) — украинский политик, журналист и историк, депутат Верховной рады Украины.
 Бондаренко, Елена Вениаминовна (род. 1968) — российский политик, депутат Государственной Думы России от Ставропольского края.